Kamanya ist der Familienname folgender Personen:

 Claver Kamanya (* 1947), tansanischer Sprinter
 Ella Kamanya (1961–2005), namibische Politikerin und Geschäftsfrau
 Kamaanya Kadduwamala (1814–1832), König von Buganda